El laz (ლაზური ნენა, lazuri nena; georgià ლაზური ენა, lazuri ena, o ჭანური ენა, č'anuri ena, també chanuri ena) és una llengua caucàsica que es parla al voltant de la mar Negra. Sembla que és una ramificació del georgià i que la separació se'n va produir cap a l'any 1000). És un idioma en perill d'extinció, ja que no és llengua oficial en cap estat ni té fixat un estàndard en l'escriptura. Només el tenen com a llengua nadiua uns 500.000 parlants.

Té moltes consonants i només 5 vocals. És una llengua aglutinant, amb declinacions, una forta presència de termes i prefixos que indiquen "lloc"; tots els noms acaben en vocal. Tenen molts manlleus del grec i, de fet, la llegenda de Jasó i els argonautes podria estar ubicada en aquesta regió.

Arbre genealògic

Enllaços externs 
 Lazish history, cultur, language, music cite
 Lazuri.com
 Lazebura.net
 
 internet-TV "kolkha" en laz 

Llengües caucàsiques
Llengües de Turquia
Llengües de Geòrgia
Llengües amenaçades d'Europa